O Projeto 48 é uma série criada pela produtora Cuatro Cabezas, da Argentina, e distribuída pela emissora estadunidense TNT, em formato de reality show. Seu objetivo é fazer com que seus participantes produzam um filme de curta-metragem em 48 horas.

Foi filmada em diversos países da América Latina, entre eles Brasil, Argentina e México.

Reality shows dos Estados Unidos